

Рабат — село, Казигуртський район, Туркестанська область

Див. також 
 Рабатський сільський округ

Рабат — місто, острів Мальта

Рабат — місто, столиця Марокко

Інше
 Рабат — знижка, бонус

Див. також 
 Рабатка
 Рабат-ле-Труа-Сеньєр